Margarita – miasto w Kolumbii
 Margarita – wyspa u wybrzeży Wenezueli
 Margarita – miejscowość i gmina we Włoszech
 margarita – rodzaj drinka